HMS Bermuda je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Bermuda (1795) 
 HMS Bermuda (1805) 
 HMS Bermuda (1808) 
 HMS Bermuda (1813) 
 HMS Bermuda (1819) 
 HMS Bermuda (1848) 
 HMS Bermuda (C52)

Bermuda